Гонка — футбольний клуб з міста Еспоо, Фінляндія

Гонка — присілок, Кезький район, Удмуртія